Stütze steht für:

 Stütze (Bauteil), ein tragendes Bauteil
 Stütze (Einheit), altes Flüssigkeitsmaß
 Stütze (Gefäß), ein hölzernes Gefäß
 Atemstütze, eine Grundtechnik des Gesangs oder Spielens eines Blasinstruments
 Seilbahnstütze, Bauteil einer Luftseilbahn
 Stütze (Gemeinde Mittelberg), Ort bei Mittelberg im Kleinwalsertal, Bezirk Bregenz, Vorarlberg 

Siehe auch:
 Stutzen
 Stützpunkt